

Patronyme

 André Kana-Biyik (1965-), ancien footballeur camerounais ;
 Jean-Armel Kana-Biyik (1989-), footballeur franco-camerounais, son fils.